All in the Family-personage, gespeeld door Carroll O'Connor 
 Archie Bunker (band), een metalband